Ранчо Бељависта има више значења:

 Ранчо Бељависта (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Бељависта, Ранчо ла Меса (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Бељависта (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Бељависта (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Бељависта (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику